Tjurgräs har dialektalt i Småland använts som namn på två växtarter:

 Borsttåg, Juncus squarrosus
 Ryltåg, Juncus articulatus